Eurybrachidae — семейство равнокрылых насекомых из надсемейства Fulgoroidea. Около 40 родов. Тропики и субтропики Старого Света: Азия, Африка, Австралия.

Описание 
Среднего размера и мелкие цикадовые насекомые. Голова очень широкая (ширина вдвое превышает длину). Клипеус без латеральных килей. Задние голени без подвижной вершинной шпоры. Второй сегмент задних лапок маленький, апикально округлённый, без шипиков.
Для Австралии указано 13 родов, из которых 10 эндемичны для материка. Виды рода Platybrachys (длина 1—2 см) в Австралии обнаруживаются на растениях родов Eucalyptus и Acacia.

Систематика 

 Amychodes
 Ancyra White (Азия)
 Aspidioxys
 Aspidonitys
 Chalia
 Dardus (Австралия)
 Druentia (Африка)
 Elthenus
 Euronotobrachys Kirkaldy (Австралия)
 Eurybrachys Guérin-Méneville, 1834 (Индонезия — Индия)
 Fletcherobrachys Constant (Австралия)
 Frutis (Борнео — Китай)
 Gastererion
 Gedrosia Stål (Австралия)
 Gelastopsis Kirkaldy (Австралия)
 Harmosma
 Hackerobrachys Constant (Австралия)
 Kirkaldybrachys (Австралия)
 Loxocephala (южный Китай)

 Lyncilia Stål
 Macrobrachys
 Maeniana Metcalf (Австралия)
 Maon Fennah (Австралия)
 Mesonitys (Африка)
 Messena (Индонезия)
 Metoponitys
 Navorillina (Австралия)
 Neoplatybrachys
 Nesiana
 Nicidus (Борнео)
 Nirus Jacobi (Австралия)
 Olonia Stål (Австралия)
 Paropioxys (Африка)
 Platybrachys Stål (Австралия)
 Purusha (Индонезия)
 Ricanocephalus Melichar
 Thessitus (Филиппины — Индия)
 Yarrana (Африка)

Примечания

Литература 
 Constant Jerome. 2004. Révision des Eurybrachidae (I). Le genre Amychodes Karsch, 1895 (Homoptera: Fulgoromorpha: Eurybrachidae). Bulletin de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 74: 11—28.
 Constant J. 2005. Revision of the Eurybrachidae (II). Description of the new genus Usambrachys, review of the genera Parancyra Syna Ve, 1968 and Neoplatybrachys Lallemand, 1950 and key to the Afrotropical genera (Hemiptera: Fulgoromorpha: Eurybrachidae). Bulletin de l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Bulletin Entomologie deel — Bulletin Entomologie 75: 29—39.
 Constant, J. 2007. Revision of the Eurybrachidae (IX). The new Oriental genus Nilgiribrachys (Hemiptera: Fulgoromorpha). Annales de la Societe Entomologique de France (Nouvelle Serie) 43(2) : 225—229.
 Constant, J. 2007. Note on the coprophily and necrophily Hemiptera Heteroptera. Bulletin de l’Institut Royaldes Sciences Naturellesde Belgique/Bulletin van Het Koninklijkbelgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 77: 107—112.
 Constant, J. 2008. Revision of the Eurybrachidae (XIII). The new Australian genus Chewobrachys (Hemiptera: Fulgoromorpha). Zootaxa 1898 : 41—54.
 Constant, J. 2008. Revision of the Eurybrachidae (XIV). the new Australian genus Loisobrachys (Hemiptera: Fulgoromorpha). Annales Zoologici 58(4): 755—759.
 Fennah, R. G. 1964. Three new genera of Eurybrachyidae (Homoptera: Fulgoroidea) from West Africa and Australia. Proceedings of the Royal Entomological Society of London (B) 33(9-10): 157—162.
 Metcalf, Z. P. 1956. General Catalogue of the Homoptera. Fascicle IV Fulgoroidea. Part 18 Eurybrachidae and Gengidae. North Carolina State College, Raleigh, NC, USA. 81pp.
 Wilson Stephen W. 2005. Keys to the families of Fulgoromorpha with emphasis on planthoppers of potential economic importance in the Southeastern United States (Hemiptera: Auchenorrhyncha). Florida Entomologist 88 (4): 464—481.

Ссылки 
 
 
 Eurybrachyidae — Plant Hoppers. Фотографии
 Hoppers — family Eurybrachyidae in Lifeunseen.com. Фотографии
 Eol.org: Eurybrachidae
 Taxon profile: Eurybrachidae на BioLib.cz
 Australian species review
 Observations in the Brisbane area, Australia
 Photo of African species in defensive pose
Цикадовые
Семейства насекомых